Kandidat bzw. Der Kandidat stehen für:
 Kandidat, Bewerber um ein Amt
 ein akademischer Abschluss in Norwegen und Dänemark auf Master-Niveau, siehe  Abk. cand.

Filmtitel:
 Der Kandidat (1937), The Candid Candidate, US-amerikanische Zeichentrickkomödie 
 Der Kandidat (1964), The Best Man, US-amerikanisches Filmdrama 
 Der Kandidat (1965), deutsche Fernsehkomödie 
 Der Kandidat (1980), deutscher Dokumentarfilm 
 Der Kandidat (1983), Hou bu dui yuan, chinesisches Filmdrama 
 Der Kandidat (1986), deutscher Fernsehfilm 
 Der Kandidat (1998), deutsche Fernsehdokumentation 
 Der Kandidat (2008), dänischer Thriller 

Siehe auch:
 Kandidat der Wissenschaft (akademischer Titel)
 Bill McKay – Der Kandidat (The Candidate)